M

A Repescagem para o Grupo Mundial da Copa Davis é a fase de disputas entre as equipes do Grupo Mundial derrotadas na primeira fase e os classificados do Grupo I dos grupos regionais.

Confrontos

Casaquistão x Uzbequistão

Alemanha x Austrália

Japão x Israel

Bélgica x Suécia

Canadá x África do Sul

Brasil x Rússia

Itália x Chile

Países Baixos x Suiça

Ligações externas 
 

Copa Davis de 2012
2012 no tênis